22-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 6 по 10 мая 1998 года в Севилье (Испания). Соревнования проводились только по групповой программе.

Результаты

Групповое многоборье 

Чемпионский состав: Татьяна Белан, Анна Глазкова, Ольга Зайцева, Анастасия Зворыко, Ирина Ильенкова, Галина Малашенко, Наталья Полянская.

Группа 5 мячей

Группа 3 ленты + 2 обруча

См. также 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Севилье
Май 1998 года